UN-Tribunal, auch UN-Kriegsverbrechertribunal, steht für:
 Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) in Den Haag (1993–2017)
 Internationaler Strafgerichtshof für Ruanda (ICTR) in Arusha, Tansania (1994–2015)
 ein hybrides Strafgericht unter Beteiligung der Vereinten Nationen, siehe Internationales Gericht #Hybride Strafgerichte

UN-Tribunal, auch UN-Verwaltungstribunal, steht für:
 Gericht der Vereinten Nationen für dienstrechtliche Streitigkeiten (UNDT) in New York/Genf/Nairobi (seit 2009)
 Berufungsgericht der Vereinten Nationen (UNAT) in New York (seit 2009)

Siehe auch:
 Internationaler Gerichtshof (IGH/ICJ) in Den Haag, allgemeiner Gerichtshof der UNO 
 Internationaler Strafgerichtshof (IStGH/ICC) in Den Haag – von den UN unabhängig (Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs)